Haldan – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 haldan – jednostka tempa ewolucji